Manon Lescaut (roman), Franse roman van Antoine François Prévost
 Manon Lescaut (Puccini), opera van Puccini, gebaseerd op deze roman
 Manon Lescaut (Auver), een opera van Daniel Auber
 Manon (opera), een opera van Jules Massenet